Cet article présente une liste des communes du canton de Vaud.

Liste 
Avant le , les communes du canton de Vaud étaient réparties en 19 districts. Ce nombre est, à cette date, descendu à 10, à la suite d'une restructuration des districts. Jusqu'au , le nombre de communes vaudoises est de 375. Il passe alors à 339 le  puis à 326 le  et à 318 le  et enfin à 300 le . Ce nombre diminue à la suite des différentes fusions opérées par les communes. Le graphique suivant montre cette diminution au fil des années (nombre de communes au 31 décembre) :

Le canton s'étend également sur les lacs de Joux, de Morat, de Neuchâtel et le Léman, sans que ces quatre zones ne fassent partie d'aucune commune ; elles sont comprises dans la liste à fins de comparaison.

Au nord-est, quatre communes du district de la Broye-Vully (l'ancien district d'Avenches) sont séparées du reste du territoire du canton.

Fusions de communes 

Le tableau ci-dessous dresse la liste des fusions de communes ayant été opérées dans le canton de Vaud.

Toponymie du nom des communes 

Le nom des communes dont les suffixes finissent en -az, -oz (-otz), -uz, -ax, -ex, -ux, -oux, et -ieux (-ieu) ont une influence arpitane.

Le nom des communes dont les suffixes finissent en -ens ou -ence, est une influence de la présence des Alamans qui ont fait une percée jusqu'au bord du Léman au Haut Moyen Âge.

Rapports entre le canton et les communes 
Le canton de Vaud et les communes collaborent régulièrement ensemble, mais ont parfois des prérogatives bien distinctes. Pour permettre aux élus communaux, tant au pouvoir exécutif qu'au pouvoir législatif, de remplir au mieux leurs fonctions, en raison d'une société toujours plus complexe au niveau légal, le canton édite à chaque nouvelle législature, "Un aide-mémoire pour les autorités vaudoises". Existe également un périodique Canton-communes qui paraît quatre fois par an.

Voir aussi 
 Canton de Vaud
 Commune (Suisse)
 Districts du canton de Vaud

Liens externes 
 Index des communes suisses
 Union des Communes Vaudoises

Notes et références 

Vaud
Liste en rapport avec le canton de Vaud